Em Portugal
 Capela de São Brás (Bombarral) — distrito de Leiria
 Capela de São Brás (Alvaredo) — Melgaço, distrito de Viana do Castelo
 Capela de São Brás (Vilar de Mouros), Caminha, distrito de Viana do Castelo
 Capela de São Brás (Barroja) - Barroja pertence ao Distrito de Coimbra, Concelho de Arganil, Freguesia de Pomares
Capela de São Brás (São Dinis), capela em Vila Real, Portugal

Desambiguação